Un sulfure de fer est un composé chimique résultant de la combinaison du soufre et du fer.

Minéraux 
Il existe plusieurs variétés naturelles de sulfures de fer, qui diffèrent les unes des autres par leur stœchiométrie et leurs propriétés :
 la greigite, un sulfure de fer(II,III) de formule  analogue à la magnétite  quant à ses propriétés ferromagnétiques ;
 la pyrrhotite, un minéral ferromagnétique, comme le fer, de formule  (où x = 0 à 0,2) cristallisant dans le système monoclinique ;
 la troïlite, une variété stœchiométrique de pyrrhotite et un sulfure de fer(II), de formule FeS, ayant une symétrie hexagonale ;
 la mackinawite, le moins stable des sulfures de fer, avec une structure en couches de formule  (où x = 0 à 0,1) ;
 la marcassite (orthorhombique) et la pyrite (cubique), des minéraux diamagnétiques, qui sont des disulfures de fer(II) de formule .

Composés artificiels 
On a synthétisé plusieurs sulfures de fer :
 le sulfure de fer(II), de formule FeS ;
 le disulfure de fer, de formule  ;
 le sulfure de fer(III), de formule , plutôt instable et tendant à se dissocier en soufre et sulfure de fer(II) ;
 , une phase de haute pression et haute température, plausiblement présente dans le noyau terrestre.

Notes et références 

Composé du fer
Fer (minéral)
Composé du soufre
Fer
Fer
Isomérie